Serapia bezeichnet:

 eine römische Märtyrin, Sklavin der Heiligen Sabina († 119)
 Serapia (Gattung), eine ausgestorbene Gattung der Affen (Anthropoidea)